Luxon bezeichnet:
 ein Elementarteilchen, das sich stets mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegt, siehe: Tachyon#Tardyonen, Luxonen und Tachyonen
 einen Salonwagen, siehe: Salonwagen#Bundesrepublik Deutschland

Luxon ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Luxon (* 1937), englischer Sänger
 Christopher Luxon (* 1970), neuseeländischer Politiker der New Zealand National Party